Látravík kan syfta på följande platser:

Island 

 Látravík (vik i Island, Västfjordarna), 
 Látravík (vik i Island, Västlandet), 

Robotskapade Islandförgreningar